

Patronyme 
  (1960-), actrice de doublage brésilienne
 Frank Noya (1933–2016), contrebassiste néerlandais
 Maria Magnani Noya (1931–2011), femme politique italienne, députée européenne, député de la République italienne et maire
 Montserrat Albet Noya, une femme politique espagnole
  (1993-), acteur argentin

Toponyme 
 Noya, un département de la province gabonaise de l'Estuaire

Homonymie de patronyme